Rock and Roll Over — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 11 листопада 1976 року лейблом Casablanca Records. Загальна тривалість композицій становить 33:18. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень 
 «I Want You» — 3:04
 «Take Me» — 2:56
 «Calling Dr. Love» — 3:44
 «Ladies Room» — 3:27
 «Baby Driver» — 3:40
 «Love 'Em And Leave 'Em» — 3:46
 «Mr. Speed» — 3:18
 «See You In Your Dreams» — 2:34
 «Hard Luck Woman» — 3:34
 «Makin' Love» — 3:14

Посилання 
 огляд allmusic

Альбоми Kiss